Большезагорская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня в составе Псковского района Псковской области РФ, существовавшая в 1995—2009 годах. В 2009 году волость была упразднена в пользу сельского поселения «Карамышевская волость».

Предыстория и Большезагорский сельсовет 
В составе Псковского уезда Псковской губернии на момент 1914 года существовала Докатовская волость (д. Пяшино) — на территории современных Верхнемостской волости Порховского района (д. Верхний Мост, д. Шмойлово и др.) и чвсти Карамышевской волости Псковского района.

Постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 1 августа 1927 года в составе новообразованного Карамышевского района были образованы Горский (д. Гора-Каменка), Мелётовский (Мелётово), Ручьёвский (д. Ручьи) и Большезагорский (д. Большое Загорье) сельсоветы. В 1928 году был образован Талецкий сельсовет (д. Талец). Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года Горский, Мелётовский и Большезагорский сельсоветы были объединены в Большезагорский сельсовет (д. Большое Загорье), а Талецкий и Ручьёвский — в Талецкий сельсовет (д. Талец). Решением Псковского облисполкома от 25 апреля 1960 года Талецкий сельсовет вошёл в состав Большезагорского сельсовета. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года Карамышевский район был упразднён, а Большезагорский сельсовет был передан в состав Псковского района.

Большезагорская волость 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года территории сельсоветов были переименованы в волости, в том числе Большезагорский сельсовет был переименован в Большезагорскую волость.

Население 
Численность населения Большезагорской волости по переписи населения 2002 года составила 661 житель (по оценке на начало 2001 года — 728 жителей).

Населённые пункты 
Список населённых пунктов Большезагорской волости в 1995 — 2009 гг.:
					
												
В соответствии с поправками к Закону Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» от 5 ноября 2009 года (№ 911-ОЗ) все деревни упразднённой Большезагорской волости вошли в состав Карамышевской волости.

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Сельские поселения, упразднённые в 2009 году
Упразднённые муниципальные образования Псковского района